

Persone
 Ansano Giovannelli, detto Ansanello (1858-1911) – fantino italiano
 Augusto Giovannelli (1939) – politico italiano
 Ettore Giovannelli (1964) – giornalista italiano
 Francesco Giovannelli (...-1789) – organaro italiano
 Federico Maria Giovanelli (1728-1800) – vescovo italiano
 Gianni Giovannelli, propr. Giovanni Maria Enrico Giovannelli (1956) – politico italiano
 Giulia Giovannelli (1904-1982) – scrittrice e poetessa italiana
 Matteo Giovannelli, detto il Gattapone (1330-1380 ca.) – architetto eugubino del Trecento
 Maurizio Giovannelli (1958) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Paolo Giovannelli (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Ruggero Giovannelli (1560 circa–1625) – compositore e cantore italiano del tardo Rinascimento e del primo periodo Barocco
 Vito Giovannelli (1933) – incisore, pittore e medaglista italiano
 Giovannelli (...–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Architettura
 Palazzo Coccina Giunti Foscarini Giovannelli – palazzo di Venezia, nel sestiere di Santa Croce
 Palazzo Donà Giovannelli – edificio civile di Venezia, nel sestiere di Cannaregio
 Villa Giovannelli – villa di Firenze

Altro
 Giovannelli-Sciarra – atelier italiano di alta moda